Navarrete puede referirse a:
Navarrete, municipio español de La Rioja, famoso por la batalla de Navarrete.
Navarrete (Álava), concejo español del municipio de Bernedo, Álava.
Navarrete (Urrunaga), localidad española del concejo de Urrúnaga, municipio de Villarreal de Álava, Álava.
Navarrete  anterior nombre con que era conocido el municipio dominicano de Villa Bisonó, Santiago.
Navarrete del Río, localidad española perteneciente al municipio de Calamocha, Teruel.